Ženská čtyřhra Chicago Fall Tennis Classic 2021 probíhala na přelomu září a října 2021. Do deblové soutěže chicagského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Belgičanka Elise Mertensová se mohla v případě zisku titulu po týdnu vrátit na pozici světové jedničky ve čtyřhře, před čtvrtfinálovým duelem však s partnerkou Sie Su-wej z turnaje odstoupily. Na čele žebříčku tak setrvala Barbora Krejčíková.

Vítězem se stal nenasazený česko-německý pár Květa Peschkeová a Andrea Petkovicová, který ve finále americkou dvojici startující na divokou kartu Caroline Dolehideovou a Coco Vandewegheovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1 za 63 minut. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly při vůbec prvním startu debutovou společnou trofej. 48letá Peschkeová vybojovala třicátý šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 34letou Petkovicovou to bylo vůbec první takové turnajové vítězství. Finále se odehrávalo vinou špatného počasí v hale.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /   Elise Mertensová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (čtvrtfinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (čtvrtfinále)
  Veronika Kuděrmetovová /  Bethanie Matteková-Sandsová (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (semifinále)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (semifinále)
  Sharon Fichmanová /  Giuliana Olmosová (1. kolo)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Tour 2021
Chicago Fall Tennis Classic
Tenis v USA v roce 2021